Гончарово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гончарово — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Гончарово — деревня в Дубровенском районе Витебской области.

Россия 
 Гончарово — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Гончарово — деревня в Белохолуницком районе Кировской области.
 Гончарово — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Гончарово — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Гончарово — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Гончарово — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Гончарово — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Гончарово — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Гончарово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Гончарово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Украина 
 Гончарово — село в Софиевском районе Днепропетровской области.
 Гончарово — село в Беловодском районе Луганской области.